Сан-Висенс-дельс-Орс (, , ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 9,16 км². Население — 28024 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Покровителем города считается Сант Висенсс.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Patrimonio histórico-artístico

Муниципалитеты Барселоны